Mayfield and Five Ashes, parròquia formada pels pobles de Mayfield i Five Ashes (East Sussex, Anglaterra)
 Mayfield (Kansas)
 Mayfield (Kentucky)
 Mayfield (Ohio), vila dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Mayfield (Nova York)
 Mayfield (Utah)
 Mayfield Heights, ciutat dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 West Mayfield, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània 
 Curtis Mayfield (Chicago, 1942 - 1999), cantant, compositor i guitarrista de soul i funk.